Roy (Novo México)
Roy (Utah)
Roy (Washington)

Desambiguações de topônimos